Die Gauliga Niederrhein 1934/35 war die zweite Spielzeit der Gauliga Niederrhein im Fußball. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison im Rundenturnier mit elf Mannschaften ausgetragen. Die Gaumeisterschaft sicherte sich erneut der VfL Benrath mit vier Punkten Vorsprung vor Fortuna Düsseldorf. Damit qualifizierte sich Benrath für die deutsche Fußballmeisterschaft 1934/35, bei der die Mannschaft erst im Halbfinale am VfB Stuttgart scheiterte. Die Abstiegsränge belegten der TSV Duisburg 99, der Homberger SV und der Rheydter Spielverein. In der Aufstiegsrunde setzten sich TuRU Düsseldorf und Union 02 Hamborn durch.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde 

|}

Quellen 
 
 
 Gauliga Niederrhein 1934/35 bei http://www.claudionicoletti.eu

1934
Fußballsaison 1934/35